«Рождённые бурей» — роман Н. А. Островского.

Экранизации романа:
 «Рождённые бурей» — советский фильм 1957 года.
 «Рождённые бурей» — советский фильм 1981 года.